Michel Laurent, cantante francese
Michel Laurent, ciclista francese
Michel Laurent, montatore cinematografico francese